Hillerslev Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Hillerslev Sogn (Faaborg-Midtfyn Kommune)
 Hillerslev Sogn (Thisted Kommune)